Díez es un apellido patronímico de origen español, relacionado con Diéguez y Díaz.

Personas notables con este apellido incluyen a:

Primer apellido 
 Alfonso Díez Carabantes (1950), duque viudo de Alba de Tormes.
 Ana Díez (1957), directora y guionista de cine española.
 Anabel Díez (1952), periodista española.
 Blanca Díez (1950), botánica y taxónoma española.
 Carmen Díez de Rivera (1942-1999), política y eurodiputada española.
 Dani Díez (1993), jugador de baloncesto español.
 David Díez (1974), futbolista español.
 Emiliano Díez (1953), actor cubano.
 Francisco Javier Díez (1955), futbolista español.
 Jesús Díez del Corral (1933-2010), Gran Maestro Internacional del Ajedrez español.
 Jesús Díez Martínez, Jedimar (1928-2009), empresario hispano-chileno.
 Jesús Díez García (1982), compositor y guitarrista español.
 Jesús Emilio Díez de Mier (1973), futbolista español.
 José Díez Imbrechts (1787-1849), político y empresario pionero del ferrocarril en España.
 José Antonio Díez Díaz (1968), geólogo y político español.
 José Luis Díez Díaz (1947), político y dirigente deportivo español.
 José Luis Díez García (1960), historiador del arte español.
 José Luis Díez y Pérez de Muñoz (1851-1887), marino español.
 Juan Pablo Duarte y Diez (1813-1876), Padre de la Patria y fundador de la República Dominicana. 
 Luis Díez del Corral (1911-1998), jurista y politólogo español.
 Luis Mateo Díez (1942), escritor español.
 Manuel Díez-Alegría (1906-1987), militar y diplomático español.
 Manuel Díez de Calatayud (1412-1443), noble y escritor aragonés, mayordomo de Alfonso el Magnánimo.
 Manuela Díez Jiménez (1786-1858),  madre de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria y fundador de la República Dominicana.
 Martín Díez de Aux (m. 1440), noble y jurista aragonés.
 Matilde Díez (1818-1883), actriz de teatro española.
 Pascual Díez de Rivera y Casares (1889-1952), noble, militar, y político español.
 Pedro Díez Gil (1913-1983), sacerdote escolapio español.
 Pedro Díez Olazábal (1951), político español.
 Ramón Diez (sic) de Rivera y Casares (m. 1957), II Marqués de Huétor de Santillán. 
 Rosa Díez (1952), política española.

Segundo apellido 
 Juan Martín Díez, el Empecinado (1775-1825), guerrillero español.
 Luis Mateo Díez (1942), escritor español.

Apellidos patronímicos del español